Otiorhynchus kollari — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Распространение 
Распространён преимущественно в субальпах.

Описание 
Жук длиной 8-11 мм. Верхняя часть тела в золотых или зеленоватых чешуйках. Глаза более или менее равномерно выпуклые, выступающие из контура головы. Передние бёдра со слабыми зубцами а средние и задние с сильными.

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1834 году